De Eredivisie 2022/23 is het twaalfde seizoen van de competitie en de hoogste vrouwenvoetbalafdeling die door de KNVB wordt georganiseerd. Nadat het aantal deelnemende teams vorig seizoen al met Feyenoord was uitgebreid, heeft er dit seizoen een verdere uitbreiding plaatsgevonden met Fortuna Sittard en Telstar dat na een afwezigheid van vijf seizoenen hernieuwd deelneemt. Het totale aantal teams komt daarmee op elf uit.

Deelnemende teams

Stand

Uitslagen

Zie ook 
 Eredivisie 2022/23 (mannenvoetbal)

Referenties 

Eredivisie (vrouwenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2022/23